Åsasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Åsasjön, Småland, sjö i Eksjö kommun och Nässjö kommun,  (5,4 ha)
Åsasjön, Småland, sjö i Jönköpings kommun. 
Åsasjön, Västergötland, sjö i Tranemo kommun, 
Åsasjön, Östergötland, sjö i Mjölby kommun,  (5,84 ha)
Åsasjön, Närke, sjö i Askersunds kommun,

Se även
Åssjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn